Well Well Well – brano musicale di John Lennon del 1970
Well Well Well – album di Eva Eastwood del 2008
Well Well Well – singolo promozionale di Grace Jones del 2009
Well Well Well – album del gruppo Mellow Mood del 2012
Well, Well, Well – singolo di Duffy del 2010